Вали Сити има више значења:
 Вали Сити (Илиноис)
 Вали Сити (Северна Дакота)